

Patronymie 
 Abi Ofarim (1937-2018) : chanteur israélien
 Gil Ofarim (1982) :  chanteur et acteur israélo-allemand
 Esther Ofarim (1941) : chanteuse israélienne